Таврійська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Таврійська сільська рада — Таврійська сільська громада Запорізького району Запорізької області
 Таврійська сільська рада — ліквідована 2020 року, територія включена до Новоуспенівської сільської громади Мелітопольського району Запорізької області
 Таврійська сільська рада — ліквідована 2020 року, територія включена до Роздольської сільської громади Василівського району Запорізької області
 Таврійська сільська рада — ліквідована 2020 року, територія включена до Якимівської селищної громади Мелітопольського району Запорізької області
 Таврійська сільська рада — ліквідована 2020 року, територія включена до Голопристанської міської громади Скадовського району Херсонської області
 Таврійська сільська рада — ліквідована 2020 року, територія включена до Скадовської міської громади Скадовського району Херсонської області